Rautavaara är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albin Ewald Rautavaara (1873–1941), finländsk politiker
 Eino Rautavaara (1876–1939), finländsk operasångare
 Einojuhani Rautavaara (1928–2016), finländsk tonsättare
 Helinä Rautavaara (1928–1998), finländsk skribent och samlare
 Tapio Rautavaara (1915–1979), finländsk sångare, sångtextförfattare, skådespelare och idrottare